Arroyomolinos (Madrid), un municipi de la comunitat autònoma de Madrid.
 Arroyomolinos (Càceres), un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura.
 Arroyomolinos de la Vera, un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura.
 Arroyomolinos de León, un municipi de la província de León, a la comunitat autònoma d'Andalusia.